Heinrich Anz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Anz (Politiker) (1797–1865), deutscher Beamter und Politiker
 Heinrich Anz (Lehrer) (1870–1944), deutscher Lehrer und Direktor des Gymnasiums Ernestinum Gotha
 Heinrich Anz (Jurist, 1879) (1879–1933), deutscher Jurist 
 Heinrich Anz (Jurist, 1910) (1910–1973), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Heinrich Anz (Literaturwissenschaftler) (* 1942), deutscher Literaturwissenschaftler (Skandinavistik) und Hochschullehrer